Anna von Pommern ist der Name folgender Personen:

 Anna von Croÿ (1590–1660) geborene Herzogin von Pommern
 Anna von Braunschweig-Lüneburg (1502–1568),  Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg und durch Heirat Herzogin von Pommern
 Anna Maria von Brandenburg (1567–1618) Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin von Pommern